Zlatolist peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Златолист) :
Zlatolist, village bulgare de l'obchtina de Sandanski, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Zlatolist, village bulgare de l'obchtina de Kroumovgrad, situé dans l'oblast de Kardjali.